Улица Ковале́вской, улица Со́фьи Ковале́вской — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в память о математике Софье Васильевне Ковалевской (1850—1891).

Казахстан 
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Алма-Ате, ныне улица Тлендиева.

Россия 
 Улица Ковалевской — улица в городе Воронеже.
 Улица Ковалевской — улица в Липецке.
 Улица Ковалевской — улица в Челябинске.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Астрахани.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Екатеринбурге.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Ижевске.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Иркутске.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Ишимбае.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Красноярске.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Москве.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Петрозаводске.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Ковалевской — улица в Краматорске.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Днепропетровске.
 Улица Софии Ковалевской — улица в Киеве.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в городе Львове.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в Луцке.
 Улица Софьи Ковалевской — улица в городе Полтаве.

См. также 
 Ковалёвская улица (Санкт-Петербург)